Alex Smithies – calciatore inglese
 Frank Smithies – matematico britannico
 Oliver Smithies – genetista inglese naturalizzato statunitense